Rosette, település az USA Utah államában
Rosette-i kő
Rosetta egyiptomi település egyik idegen neve